Био може да се односи на:

 био, грчки префикс који се односи на живот
 био, облик перфекта мушког рода помоћног глагола бити 

или

 Ле Био (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Био (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Био (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Жан Батист Био, француски физичар, астроном и математичар